Robert Trebor est un patronyme porté par plusieurs personnalités.

Robert Trebor (acteur), acteur américain
Robert Trébor (dramaturge), dramaturge français

Voir aussi 
Trebor  musicien médiéval français.